Чемпионат мира по водным видам спорта 2017 года (также Акватика-2017) — 17-й по счёту чемпионат под эгидой Международной федерации плавания (FINA), проходивший в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля 2017 года.

Выборы места проведения 
15 июля 2011 года на Генеральном конгрессе FINA в Шанхае местом проведения чемпионата была выбрана Гвадалахара (Мексика). Незадолго до голосования Гуанчжоу (Китай) и Монреаль (Канада) сняли свои заявки и единственным конкурентом остался Гонконг.

В феврале 2015 года, Мексика отказалась от проведения чемпионатов мира по финансовым причинам (расходы на организацию чемпионата мира составили бы $100 млн). 11 марта 2015 года было объявлено, что чемпионат будет проведён в Будапеште, выдвигавшем свою кандидатуру на чемпионат мира 2021 года.

Спортивные объекты 
Одним из основных объектов являлся 50-метровый плавательный бассейн олимпийского формата — Национальный плавательный бассейн им. Альфреда Хайоша (), находящийся в центре Будапешта. Здесь уже проводились такие соревнования, как чемпионаты Европы по плаванию 2006 и 2010 года. Но комплекс, функционирующий с 1950-х годов, уже устарел. Его максимальная вместимость составляет 7000 человек. Поэтому было принято решение о возведении нового международного плавательного центра — «Dagály Swimming Complex», который будет отвечать всем требованиям для масштабных спортивных событий.

Dagály Swimming Complex был построен на берегу Дуная за полтора года и открыт 19 апреля 2017 года. Это самый большой водно-спортивный центр Венгрии и один из крупнейших в Восточной Европе. Комплекс включает три 50-метровых бассейна, два из которых будут задействованы для соревнований и один — для разминок. День открытия был приурочен к старту чемпионата Венгрии по плаванию и водному поло. Во время чемпионата мира здесь также проводились состязания по синхронному плаванию и прыжкам в воду.

Также планировалось использовать комплекс «Margaret Island», в котором 4 бассейна (два 50-метровых и два 33-метровых).

Озеро Балатон принимало мастеров плавания на открытой воде. Мастера хай-дайвинга соревновались на временных сооружениях напротив здания венгерского парламента.

Календарь соревнования

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Будапешт планирует всех удивить своим центром плавания к Чемпионату мира 2017

 
2017
2017 год в водных видах спорта
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Спорт в Венгрии в 2017 году
Чемпионаты мира в Венгрии